Дри́мия () — род однодольных цветковых растений, включённый в семейство .

Название 
Научное название рода, данное ему Николаусом Жакеном, образовано от  — «острый, едкий», что относится к неприятному вкусу корней некоторых видов рода.

Ботаническое описание 
Представители рода — многолетние луковичные травянистые растения с плотными или рыхлыми луковицами. Листья в количестве от 1 до множества, узкие, опадающие.

Цветки собраны в больших количествах в прямую рыхлую или густую кисть, горизонтальные или поникшие. Околоцветник разделён на 6 свободных бледно окрашенных долей. Тычинки в количестве 6, нитевидные, приросшие к трубке околоцветника. Пестик равен по длине тычинкам или превосходит их. Завязь трёхгнёздная, яйцевидная или продолговатая.

Плод — трёхрёберная коробочка с многочисленными уплощёнными или угловатыми, часто крылатыми семенами.

Ареал 
Представители рода распространены в Европе, Азии и Африке. В Средиземноморье встречаются три вида. В качестве декоративных растений выращиваются два вида — Drimia haworthioides и Drimia maritima.

Таксономия

Синонимы

Виды

Примечания

Литература 
 

Пролесковые
Флора Евразии
Флора Африки